Джеймс Ли Дональдсон (; родился 16 августа 1957, Хичем, Норфолк, Восточная Англия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 

Играл на позиции центрового. Учился в Университете штата Вашингтон, в 1979 году был выбран на драфте НБА под 73-им номером командой «Сиэтл Суперсоникс», однако выступать за неё он стал только в следующем году. Позже выступал за команды «Сан-Диего/Лос-Анджелес Клипперс», «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Юта Джаз», «Ираклис», «Снаи Монтекатини», «Бреоган» и «АЕЛ». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1988). Всего за карьеру в НБА сыграл 957 игр, в которых набрал 8203 очка (в среднем 8,6 за игру), сделал 7492 подбора, 765 передач, 336 перехватов и 1267 блокшотов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Родившиеся в Норфолке
Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Ираклис»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК АЕЛ 1964
Игроки БК «Бреоган»